Does It End Right? – film  del 1914 diretto da Sydney Ayres
 Does It End Right? – cortometraggio del 1915 prodotto dall'Universal Film Manufacturing Company